Il singolare femminile del torneo di tennis ECM Prague Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Shahar Peer che ha battuto in finale Samantha Stosur 4-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Marion Bartoli (primo turno)
 Lucie Šafářová (primo turno)
 Shahar Peer (campionessa)
 Émilie Loit (quarti di finale)

 Samantha Stosur (finale)
 Maria Elena Camerin (quarti di finale)
 Peng Shuai (semifinali)
 Al'ona Bondarenko (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ECM Prague Open 2006